Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Lea Antonoplis e Barbara Jordan che hanno battuto in finale 5–7, 6–4, 7–5 Rosalyn Fairbank e Candy Reynolds.

Teste di serie
 Kathleen Horvath /  Yvonne Vermaak (semifinali)
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (finale)
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Indianapolis 1983